L'Autoroute A11 (o A11) belga parte da Anversa, fino ad arrivare a Zelzate. L'autostrada è lunga 40 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A011